Namur – miasto w Belgii, w Walonii
 Namur – prowincja belgijska
 namur – piętro karbonu górnego